Velence a következőket jelentheti:
Velence, magyarországi város Fejér megyében
Velence, a Zala megyei Vaspör település különálló községrésze
Velence, olaszországi város Veneto régióban
SSC Venezia olasz labdarúgócsapat
Velence megye, olaszországi közigazgatási egység (tartomány) Veneto régióban
Velencei Köztársaság, történelmi államalakulat
Váradvelence, Nagyvárad városrésze
Velencei-tó, egy tó Fejér megyében
Velence Korzó, Fejér megye egyik legnagyobb és legmodernebb bevásárlóközpontja